Wibault steht für:

 Wibault (Unternehmen), ein Flugzeughersteller

Wibault ist der Familienname folgender Personen:

 Mathias Wibault (* 1985), französischer Skilangläufer
 Michel Wibault (1897–1963), französischer Luftfahrtpionier